Cockerell är ett efternamn som burits av bland andra:

 Charles Robert Cockerell (1788–1863), brittisk arkitekt och arkeolog
 Douglas Bennett Cockerell (1870–1945), brittisk bokbindare
 Florence Kingsford Cockerell (1871–1949), brittisk illustratör
 Frederick Pepys Cockerell (1833–1878), brittisk arkitekt
 Samuel Pepys Cockerell (1754–1827),  brittisk arkitekt
 
 Theodore Dru Alison Cockerell (1866–1948), brittisk entomolog och paleontolog